Kypsela (griechisch , lateinisch Cypsela) ist in der antiken Geographie:

 eine Stadt in Thrakien, das heutige İpsala in der Türkei
 ein auf einen erloschenen Bischofssitz in dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularerzbistum Cypsela
 eine Festung in der Region Parrhasia im südlichen Arkadien, von Thukydides erwähnt (5.33), siehe Kypsela (Arkadien)